Боббі Шмауц (, 28 березня 1945, Саскатун — 28 березня 2021) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1962 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Колорадо Рокіз», «Едмонтон Ойлерс», «Бостон Брюїнс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 848 матчів у НХЛ, включаючи 84 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1973, 1974.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Саскатуна